Gregg, puede hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

 Clark Gregg (1962-), también conocido como Robert Clark Gregg, actor, guionista y director estadounidense.
 Donald Gregg (1927-), también conocido como Donald P. Gregg y como Donald Phinney Gregg, diplomático estadounidense, que trabajó para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante 31 años, entre 1951 y 1982.
 Harry Gregg (1932-2020), también conocido como Henry "Harry" Gregg, futbolista y entrenador de fútbol norirlandés; es uno de los sobrevivientes del desastre aéreo de Múnich ocurrido en 1958.
 John Robert Gregg (1867-1948), inventor y educador irlandés, que creó el sistema de escritura fonética Taquigrafía Gregg.
 Judd Gregg (1947-), también conocido como Alan Judd Gregg, político estadounidense.